崔 Cui (achternaam) - een Chinese achternaam
 Cui Jian (1961) - een Koreaans-Chinese rockzanger en -schrijver, trompettist en gitarist, "vader van de Chinese rock"
 Cui Hao (704-754) - een Chinese dichter die leefde ten tijde van de Tang-dynastie
  Cui Hong (崔鴻, vóór 496 - 525) - geschiedschrijver, auteur van Lente- en herfstannalen van de Zestien Koninkrijken
 César Cui (1835 - 1918) - een Russisch componist van Frans/Litouwse afkomst
 Cui (Dragonball) - een personage in een animeserie
 Koperjodide of koper(I)jodide (CuI) - een chemische verbinding van koper en jodium
 Concordia University (Concordia University at Irvine, CUI), een christelijke universiteit in het Californische Irvine
 Vliegveld Currillo met IATA-luchthavencode CUI, bij de Colombiaanse plaats Currillo